Кардонал има више значења:

 Кардонал (Атиталакија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Кардонал (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Кардонал (Кардонал, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Кардонал, Трес Пуеблос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кардонал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику